Municipio de Bear Creek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Bear Creek (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Sevier.
 Municipio de Bear Creek (Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Chatham.
 Municipio de Bear Creek (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Dickey.
 Municipio de Bear Creek (condado de Christian, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Christian.
 Municipio de Bear Creek (condado de Hancock, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Hancock.
 Municipio de Bear Creek (Iowa), un municipio ubicado en el condado de Poweshiek.
 Municipio de Bear Creek (Kansas), un municipio ubicado en el condado de Hamilton.
 Municipio de Bear Creek (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Emmet.
 Municipio de Bear Creek (condado de Henry, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Henry.
 Municipio de Bear Creek (condado de Montgomery, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Montgomery.
 Municipio de Bear Creek (Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Clearwater.
 Municipio de Bear Creek (Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Luzerne.